Међународни шаховски турнири у Никшићу, Југославија, одржани 1978. и 1983. године спадају у категорију „супер-турнира“. На њима су узели учешће најзначајнији шахисти тог времена. Одржани су у организацији Шаховског клуба „Никшић“ и предузећа „Монтекс“.

1978. 

Турнир тринаесте категорије ФИДЕ са дванаест учесника.

Турнирска табела

1983. 

Одржан је од августа до септембра 1983. Био је четрнаесте категорије ФИДЕ са петнаест учесника.

Турнирска табела

Спољашње везе 
 Партије са турнира Никшић 1978.
 Партије са турнира Никшић 1983.

Никшић
Спорт у Никшићу
Шах у Југославији
Шах у 1978.
Шах у 1983.